Tossal de les Forques (Alcoletge), muntanya al municipi d'Alcoletge, a la comarca del Segrià
 Tossal de les Forques (Castelló de Farfanya), cim al municipi de Castelló de Farfanya (Noguera)
 Tossal de les Forques (Cervera), cim al municipi de Cervera (Segarra)
 Tossal de les Forques (Cervià de les Garrigues), muntanya al municipi de Cervià de les Garrigues, a la comarca de les Garrigues
 Tossal de les Forques (Ciutadilla), cim al municipi de Ciutadilla (Urgell)
 Tossal de les Forques (el Cogul), muntanya al municipi del Cogul, a la comarca de les Garrigues
 Tossal de les Forques (Juneda), muntanya al municipi de Juneda, a la comarca de les Garrigues
 Tossal de les Forques (Montblanc), muntanya al municipi de Montblanc, a la comarca de la Conca de Barberà
 Tossal de les Forques (Ponts), cim al municipi de Ponts (Noguera)
 Tossal de les Forques (Sant Martí de Riucorb), cim al municipi de Sant Martí de Riucorb (Urgell)
 Tossal de les Forques (Sant Ramon), cim al municipi de Sant Ramon (Segarra)
 Tossal de les Forques (l'Albi), cim a les Garrigues
 Tossal de les Forques (la Floresta), muntanya al municipi de la Floresta, a la comarca de les Garrigues
 Tossal de les Forques (la Sentiu de Sió), muntanya al municipi de la Sentiu de Sió, a la comarca de la Noguera
 Tossal de les Forques (població) nucli urbà al municipi de la Sentiu de Sió
 Tossal de les Forques (Guixers), muntanya de 1267,3 metres del municipi de Guixers, al nord de Sisquer